No tengo dinero ("non ho soldi" in lingua spagnola) può riferirsi a:

 No tengo dinero – singolo dei Righeira del 1984
 No Tengo Dinero – singolo dei Los Umbrellos del 1998, dall'album Flamingo Funk